Albert-Augustin-Joseph Duhot (1767-1851), membre du conseil des Cinq Cents
 Jean-Joël Duhot, historien de la philosophie